Els opistoconts (Opisthokonta grec:  (opistho-) = "posterior" +  (kontos) = flagel) són un clade molt divers d'eucariotes que inclou els regnes dels animals i dels fongs, juntament amb l'embrancament dels coanozous. És un grup fortament recolzat com a monofilètic tant per l'estudi genètic com per l'estudi de les estructures cel·lulars. Una característica comuna és que les cèl·lules flagel·lades es propulsen mercès a un flagel posterior. És el que dona el seu nom al clade. En canvi, les cèl·lules flagel·lades d'altres grups eucariotes es propulsen amb un flagel anterior.

L'estret parentiu entre els animals i els fongs va ser suggerit per en Cavalier-Smith el 1987, a partir de l'estudi de les estructures cel·lulars, donant-li el nom científic d'Opisthokonta, i va ser més tard confirmat per estudis genètics independents. Les primeres classificacions filogèniques els situaven molt pròxims a les plantes i altres grups amb mitocondris de morfologies aparentment semblants, però s'ha vist que no és un bon patró per a la classificació. En Cavalier-Smithi i l'Stechmann varen proposar la teoria que dels eucariotes uniflagel·lats com els opistoconts i els amebozous, col·lectivament anomenats uniconts, varen divergir els altres eucariotes biflagel·lats anomenats biconts.

Cladograma 
El següent arbre filogenètic mostra les relacions entre els diferents grups d'opistoconts.

Bibliografia 

 Cavalier-Smith, T. (1987). The origin of fungi and pseudofungi. In A.D.M. Rayer i cols. eds. Evolutionary biology of Fungi, p. 339-353.
 Wainwright P.O. i cols. (1993). Monophyletic origins of the metazoa: an evolutionary link with fungi. Science 260: 340-342.
 Stechmann, A & T Cavalier-Smith (2002). Rooting the eukaryote tree by using a derived gene fusion. Science 297: 89–91.

Referències